VTE steht für:
 Venöse Thromboembolie, die aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten zusammenfassende Bezeichnung für Lungenembolie und tiefe Venenthrombose (TVT)
 Flughafen Vientiane, der internationale Flughafen der Hauptstadt von Laos
 Virtual Terminal Emulator
 Virtual Test Environment

VTE